Де Боно () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Боно, Пьетро де — католический церковный деятель XII века.
 Де Боно, Сара — австралийская певица, автор песен и пианистка из Мельбурна.
 Боно, Эдвард де (род. 1933) — британский психолог и писатель, эксперт в области творческого мышления.
 Де Боно, Эмилио (1866—1944) — итальянский военный деятель, маршал Италии (1936).